Клу́шино — деревня в Смоленской области России, в Гагаринском районе. Расположена в северо-восточной части области в 13 км к северу от районного центра, на берегу реки Дубня. Население — 400 жителей (2007 год). Центр Гагаринского сельского поселения.

Клушино — родина первого космонавта Ю. А. Гагарина. В деревне работает Дом-музей Ю.А. Гагарина

История 
До XVIII века относилось к Можайскому уезду Московской земли (затем — губернии), с середины XVIII века было передано в Гжатский уезд Смоленской губернии.
В Смутное время с 23 на 24 июня 1610 г. возле деревни произошло столкновение (названное позже историками Битва при Клушине или Клушинская битва) польских войск под предводительством гетмана Жолкевского с 30-тысячной русской армией под командованием князя Д. И. Шуйского. Русские войска проиграли сражение, и село было подвергнуто разграблению и сожжению.
В 1812 г. деревня была уничтожена армией Наполеона.
В середине XIX века — 901 житель.
В 1904 году — 795 жителей.

Климат

Фотографии

Достопримечательности 
 Дом-музей и бюст Гагарина Ю. А.

Примечания

Ссылки 
 Клушино/Энциклопедия Смоленской области 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)
Юрий Гагарин
Музеи Юрия Гагарина